Kalmar regemente är ett svenskt regementsnamn som har använts av följande:

Kalmar regemente (gamla) – ett svenskt infanteriförband (1626–1927).
Kalmar regemente (nya) – ett svenskt försvarsområdesförband (1994–1997).